Битва в долине Нашан — вооруженное столкновение, которое имело место во время Индокитайской войны между  французскими войсками и Вьетминем в период с 23 ноября по 2 декабря 1952 года, в районе долины Нашан, в провинции Шонла, в северном Вьетнаме.

В середине октября 1952 года войска Вьетминя под командованием генерала Во Нгуен Зяпa начали массированное наступление по направлению на юг. Главнокомандующий французских войск в Индокитае, генерал Рауль Салан принял решение об эвакуации войск, находящихся на севере, за реку Да, одновременно отдав приказ укрепить долину Нашан, где он планировал отбить вьетнамское наступление. Существующий там небольшой военный пост вместе с взлетно-посадочной полосой был окружен множеством отдельных опорных пунктов, которые соединялись между собой окопами с колючей проволокой. Командование над войсками, дислоцированными в долине Нашан получил генерал Жан Жиль.

В начале ноября французы предприняли атаку между реками Хонгха и Да (операция «Lorraine»), которая задержала наступление генерала Во. 23 ноября под Нашан дело дошло до первого столкновения с отрядами Вьетминя. В течение последующих дней вьетнамские войска неоднократно атаковали с разных направлений. 1 и 2 декабря состоялось общее наступление, которое, однако, завершилось неудачей. Важную роль в победе французских войск сыграла полевая артиллерия и поддержка с воздуха, без которых, как заявил после боя генерал Салан, невозможно было бы победить под Нашаном.

Библиография 
 La bataille de San L’histoire de la flotille 9F 1927—1972 
 Досье Indochine Troupes de Marine 

1952 год в Азии
Сражения Франции
Первая Индокитайская война
Ноябрь 1952 года
Декабрь 1952 года
Конфликты 1952 года